Ilia kan syfta på följande:

 Ilia – en hästras, se Andravida

Geografi

Belarus 

 Ilja (ort), Minsks voblast,

Grekland 

 Nomós Ileías, prefektur, Västra Grekland, 
 Elis, stad under antiken, även benämnd Ilia,  
 Ília, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías,